Blinde Kuh ist:
 ein meist von Kindern gespieltes Gesellschaftsspiel, siehe Blinde Kuh
 eine Operette von Johann Strauß (Sohn), die am 18. Dezember 1878 am Theater an der Wien in Wien uraufgeführt wurde, siehe Blindekuh (Operette)
 eine Suchmaschine für Kinder im Internet, siehe Blinde Kuh (Suchmaschine)
 die umgangssprachliche Bezeichnung für die führerstandslose Beitriebwagen der Zürcher Straßenbahnbaureihen VBZ Be 4/6 (Mirage) und VBZ Be 4/6 (Tram 2000)

Siehe auch:
 blindekuh, Restaurant-Konzept mit Bar im Dunkeln, in welchem nichtsehende (blinde) Gastgeber die nichts sehenden Sehenden bedienen
 Blindekuh (Film), deutscher Stummfilm aus dem Jahr 1915
 Tatort: Blindekuh, 1992 erstausgestrahlter Fernsehfilm aus der Kriminalreihe Tatort